Daniel Rydmark, švedski hokejist, * 23. februar 1970, Västerås, Švedska.

Rydmark je v švedski ligi igral za klube Västerås IK, Färjestads BK, Malmö IF, IK Vita Hästen in Borås HC, eno sezono pa tudi za klub Phoenix Roadrunners v ligi IHL. Leta 1989 je bil kot 123. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerem je bil prav tako dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 28
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 10
| 5
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 35
| 9
| 9
| 18
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 35
| 9
| 12
| 21
|
| 20
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 14
| 13
| 27
|
| 34
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 30
| 17
| 15
| 32
|
| 56
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 17
| 13
| 30
|
| 70
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 14
| 18
| 32
|
| 48
|
| 11
| 3
| 7
| 10
|
| 18
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 23
| 8
| 7
| 15
|
| 24
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 31
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 95/96
|
| 11
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 21
| 4
| 3
| 7
|
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 32
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 13
| 23
| 36
|
| 80
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 7
| 12
| 19
| +3
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 18
| 13
| 31
| -6
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 4
| 3
| 7
| +9
| 22
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 46
| 17
| 17
| 34
| -14
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| +3
| 14
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 43
| 6
| 9
| 15
| -6
| 48
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| 0
| 33
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 48
| 11
| 15
| 26
| +3
| 52
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| 0
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 21
| 20
| 41
| -1
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 3
| 3
| 6
| -15
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +2
| 6
|-
| IK Vita Hästen
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 27
| 10
| 19
| 29
| -5
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +6
| 2
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +2
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 754
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | 465
| bgcolor="#7FFF00" | -34
| bgcolor="#7FFF00" | 936
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 188
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti HC Vita Hästen
Hokejisti Borås HC